

Городищенське сільське поселення — сільське поселення, Бежецький район, Тверська область
 Городищенське сільське поселення — сільське поселення, Нюксенський район, Вологодська область